Майдла () — эстонский топоним:
 Майдла — деревня в волости Люганузе, уезд Ида-Вирумаа.
 Майдла — деревня в волости Сауэ, уезд Харьюмаа.
 Майдла — деревня в волости Рапла, уезд Рапламаа.
 Майдла — деревня в волости Мярьямаа, уезд Рапламаа.

 Майдла — существовавшая до 2013 года волость в уезде Ида-Вирумаа.

 Майдла — река в Харьюмаа, приток реки Кейла.
 Майдла — озеро в волости Сауэ, уезд Харьюмаа.